Мамедъяров () — азербайджанская фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Мамедъяров, Магеррам Али оглы (1924—2022) — азербайджанский учёный, нефтехимик, действительный член НАНА (2001).
 Мамедъяров, Мамед Мамедкули оглы (1875—1933) — азербайджанский государственный деятель.
 Мамедьяров, Шахрияр Гамид оглы (род. 1985) — азербайджанский шахматист, международный гроссмейстер.
 Мамедъяров, Эльмар Магеррам оглы (род. 1960) — министр иностранных дел Азербайджана с 2004 года.

Мамедъярова